Села:
 Водяне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада (в минулому — Широківський район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада (в минулому — Криворізький район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Водяне — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Водяне — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Брагинівська сільська громада
 Водяне — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська селищна громада
 Водяне — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Роздорська селищна громада
 Водяне — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Водяне — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Водяне — Донецька область, Волноваський район
 Водяне — Донецька область, Маріупольський район, Кальчицька сільська громада
 Водяне — Донецька область, Маріупольський район, Сартанська селищна громада
 Водяне — Донецька область, Покровський район
 Водяне — Запорізька область, Запорізький район
 Водяне — Запорізька область, Василівський район
 Водяне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Знам'янська міська громада (в минулому — Знам'янська міська рада)
 Водяне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (в минулому — Компаніївський район)
 Водяне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Водяне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада
 Водяне — Кіровоградська область, Олександрійський район (в минулому — Петрівський район)
 Водяне — Миколаївська область, Вознесенський район
 Водяне — Одеська область, Роздільнянський район
 Водяне — Полтавська область, Полтавський район
 Водяне — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Лукашівська сільська рада, КОАТУУ 6320684003
 Водяне — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Лукашівська сільська рада, КОАТУУ 6320684004
 Водяне — Харківська область, Куп'янський район, Вільхуватська сільська громада
 Водяне — Харківська область, Куп'янський район, Дворічанська селищна громада
 Водяне — Харківська область, Чугуївський район
 Водяне — Черкаська область, Звенигородський район

 Водяне — колишнє село Нижньодуванської сільської ради Сватівського району Луганської області, зняте з обліку.
 Водяне — колишнє село, підпорядковувалося Грушинській сільській раді Первомайського Харківської області.
 Водяне — назва села Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області у 1946—1989 роках.

Річка:
 Водяне — Луганська область, смт Нижнє, права притока р. Біленька

Селище:
 Водяне — Харківська область, Краснокутський район

Залізниця:
 Водяне́ —пасажирський зупинний пункт Харківського залізничного вузла Полтавського напрямку

Див. також 
 Водяне Друге
 Водне
 Водяна